Niemcy:
 Westrich – dzielnica Dortmundu
 Westrich – dzielnica Erkelenz

Osoby:
 Edmund Westrich – niemiecki psycholog
 Lydia Westrich – niemiecka polityk
 Sascha Westrich – niemiecki hokeista